El Condado de Roosevelt es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Roosevelt (Montana)
 Condado de Roosevelt (Nuevo México)